Aïbeg e Serkis – primi due ambasciatori inviati dal sovrano Baichu a papa Innocenzo IV
 Andy Serkis – attore e regista britannico
 Kemani Serkis Efendi – compositore e paroliere di musica classica turca di origine armena
 Louis Ashbourne Serkis – attore britannico
 Ruby Serkis – attrice britannica